Farfarstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Farfarstjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Farfarstjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (16,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn